PEB est un sigle qui signifie :

 plan d'exposition au bruit, dispositif français qui définit les règles de constructibilité et d'urbanisme pour limiter les populations soumises aux nuisances aéroportuaires.
 Prêt entre bibliothèques
 Performance énergétique des bâtiments, dans le cadre de la Directive pour la performance énergétique des bâtiments (Directive européenne (2002/91/CE)), est la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment.
 Point d'Exposition Brut, utilisé en publicité pour mesurer la pression exercée sur les consommateurs